Die Deutsche Eishockey-Meisterschaft 1940/41 war die 25. Austragung dieser Titelkämpfe.
Zugleich bildete sie die 2. Deutsche Kriegsmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe I 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe II 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe III 
Die ursprünglich gemeldete NSTG Troppau (Nachfolgeverein des Vorjahresteilnehmers Troppauer EV) musste zurücktreten und wurde durch die NSTG Komotau ersetzt.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe IV 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Halbfinale

Endspiel

Meistermannschaft 
Die Mannschaft des SC Riessersee bestand aus den Spielern Wilhelm Egginger, Reinhold Egger, Adolf Kapfer, Karl Kögel, Hans Lang, Philipp Schenk, Walter Schmidinger, Hugo Speth, Georg Strobl, Karl Wild.
Trainer war Bobby Bell.

Quellen 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Weblinks 
 
 oocities.org,

Einzelnachweise 

Deutsche Eishockeymeisterschaft
Eishockeysaison 1940/41